Гуле́вич (, , ) — белорусская, польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Гулевич, Арсений Анатольевич (1866—1947) — российский военачальник и военный теоретик, генерал-майор Свиты.
 Гулевич, Виктор Владимирович (род. 1969) — белорусский военачальник, генерал-майор, начальник Генерального штаба ВС РБ.
 Гулевич, Виктор Наумович (род. 1921) — советский историк-германист, доктор исторических наук, профессор.
 Гулевич, Владимир Сергеевич (1867—1933) — российский и советский биохимик, академик АН СССР.
 Гулевич, Елизавета Васильевна (1575/1577—1642) — меценатка, фундатор Киевского Братского Богоявленского монастыря и Киевской братской школы.
 Гулевич, Поликарп Васильевич (в монашестве Порфирий; 1864—1937) — священнослужитель РПЦ, епископ Симферопольский и Крымский; причислен к лику святых.
 Гулевич, Семён Дмитриевич (1927—2004) — советский футболист.
 Гулевич, Сергей Константинович (1893—1975) — участник Белого движения на Юге России, полковник Дроздовской артиллерийской бригады.
 Гулевич, Фёдор Зброхович (в монашестве Феодосий) — епископ Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриархата.

 Гулевич-Воютинский, Симеон Михайлович (в монашестве Сильвестр; ?—1645) — священнослужитель Киевской православной митрополии, епископ Перемышльский и Самборский.

См. также 
 
 Гулевичи (род)

Примечания